Everest steht für:

 Mount Everest, den höchsten Berg der Erde
 Everest (Software), ein Diagnose-Programm von Lavalys
 Everest (Warenwirtschaftssystem), ein Warenwirtschaftssystem für Windows-PCs
 Everest (Kansas), einen Ort in Kansas, Vereinigte Staaten
 Everest (North Dakota), einen Ort im Cass County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 den Codenamen einer geplanten Version von Microsoft Windows
 Everest (Restaurant), eine griechische Schnellrestaurantkette
 Expedition Everest, eine Stahlachterbahn in Disney's Animal Kingdom
 Everest – Gipfel ohne Gnade, Dokumentarfilm (1998)
 Everest – Wettlauf in den Tod, einen kanadischen Bergsteigerfilm (2007)
 Everest – Spiel mit dem Tod, eine Bergsteigerdokumentation von Discovery Channel (2006–2009)
 Everest (2015), Spielfilm von Baltasar Kormákur
 Everest Township (Cass County, North Dakota)
 Everest (Pistengerät), eine Pistenraupe des Herstellers Prinoth
 Ford Everest, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford, siehe Ford Ranger

Everest ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Everest (1890–1968), britische Schauspielerin
 Darren Everest, Mitglied der britisch-irischen Boygroup The Overtones
 Frank Kendall Everest, Jr. (1920–2004), Offizier bei der Luftwaffe der USA
 George Everest (1790–1866), britischer Geodät, Namensgeber des Mount Everest
 Graham Everest (1957–2010), britischer Mathematiker